Николя — фамилия. Известные носители:
 Николя, Астье (род. 1989) — французский конник, чемпион Олимпийских игр 2016 года.
 Николя, Владимир Владимирович (1881—1923) — российский контр-адмирал.
 Николя, Владимир Владимирович (архитектор) (1852—1901) — российский инженер-архитектор.
 Николя, Владимир Дмитриевич (1873—1925) — российский инженер-архитектор.
 Николя, Жан (1913—1978) — французский футболист.
 Николя, Жан (1901—1984) — французский священник, член ордена ассумпционистов, в 1943—1954 гг. — в СССР (в 1945—1954 — в заключении).
 Николя, Жан-Пьер (род. 1945) — французский автогонщик.
  (род. 1983) — французский футболист.
 Николя, Луиджи (род. 1942) — итальянский инженер, учёный и политик.

Другое 
 Николя — крохотный ударный кратер в западной части Моря Дождей на видимой стороне Луны.